Движе́ние «Со́рок сороко́в» (сокр. ДСС) — российское общественное движение, позиционирующее себя как объединительная платформа для лиц православного вероисповедания с активной гражданской позицией. Относится к православному фундаментализму. Создано 1 июня 2013 года композитором Андреем Кормухиным (братом певицы Ольги Кормухиной) и спортсменом Владимиром Носовым.

По заявлениям представителей самого ДСС, сделанным по случаю его двухлетия, в июне 2015 года в движении состояло 10 000 человек. По информации 2017 года включает 200 активных членов и около 10 000 сторонников. В деятельности общественного движения принимают участие известные спортсмены. Для движения характерен многонациональный состав участников.

Идея создать «Сорок сороков» обусловлена, по словам Андрея Кормухина, желанием преодолеть «кризис сознания, когда православие считается чем-то периферийным для жизни страны». Для этого он считает важным не ограничивать свою деятельность границами своеобразного гетто — церковной ограды.

Движение заявляет, что защита строительства православных храмов — его важнейшая задача (). Другие проекты движения включают гуманитарную помощь жителям Донбасса, социальную работу с детскими домами, бездомными и заключёнными, организацию спортивных турниров и участие в них ().

Широкую известность движению принесли события в московском парке Торфянка и протесты против фильма «Матильда».

Деятельность «Сорока сороков» отмечена грамотами Правительства Москвы и Русской православной церкви, личным вниманием Патриарха Кирилла и сопровождается разноречивыми отзывами, включая резко отрицательные: критики утверждают, что имели место неоднократные случаи насильственных действий со стороны членов движения.

История 

В 2012 году, после инцидента с Pussy Riot, ряд известных церковных деятелей, таких как Всеволод Чаплин, публично поддержали предложение создания православных дружин с целью охраны религиозных мест от лиц, осуществляющих кощунственные действия.

Общественное движение «Сорок сороков» было создано 1 июня 2013 года Андреем Кормухиным и его единоверцами-спортсменами в тот момент, когда они «столкнулись с противоборством строительству храмов в Москве». Как считает Кормухин, не всем «пришлась по душе» программа строительства православных храмов в Москве : «Когда стали нападать на строителей, натравливать на них собак, оскорблять батюшек, мы поняли, что нам пора сказать своё слово». Кроме того, движение создавалось как «ответная реакция на информационную кампанию 2012 года, направленную против Русской православной церкви, и на скандал с Pussy Riot». В тот момент времени движение видело себя прежде всего как защитника нового храмового строительства в рамках программы РПЦ «200 храмов», но не ограничивалось этим.

В частности, члены движения сопровождали Дары волхвов в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде и Киеве. Поездка в Киев состоялась в разгар Евромайдана, с 24 по 30 января 2014 года. Она оказалась особенно памятной: в отличие от Москвы, где охрану святыни и паломников обеспечивали две тысячи полицейских, в Киеве власти выделили всего лишь 25 милиционеров. В охране святыни вместе с членами движения участвовал и малоизвестный в ту пору Игорь Стрелков.

Уже через год после создания, летом 2014 года, выяснилась «востребованность» молодой организации. Движение росло численно. Как сообщил в конце июля 2014 года Владимир Носов, число участников, зарегистрированных на странице движения в социальной сети «ВКонтакте», составило 4 040: «Читается сорок сороков. Тоже символично».

Быстрый количественный рост рядов движения удивил основателей, которые не рассчитывали на массовый приток новых членов и растерялись. Движение испытало «болезнь роста». Оправившись от растерянности, организаторы стали выстраивать структуру, систему управления и координации. Приток новых членов Андрей Кормухин связывает не со своими талантами и способностями и не с талантами и способностями единомышленников:
В большей степени мы развивались по воле Божией и не благодаря чему-то, а вопреки.

Отличительные особенности 
Религиовед Р. Н. Лункин расценивает появление «Сорока сороков» как яркое событие в российской общественной жизни. По его словам, движение сочетает «защиту библейских ценностей с критикой либерализма и антизападной конспирологией». Помимо того, он отмечает, что оно стало, в отличие от некоторых других более мелких движений (таких как «Божья воля», Союз православных граждан), «реально действующей демократической общественной силой», «проявлением гражданского активизма, низовой демократии», и считает, что аналогичных «религиозных общественно-политических движений в России больше нет».

Лункин относит движение к православному фундаментализму. По его мнению, к социальному служению, политике, гражданским акциям движение подходит с позиций христианского фундаментализма — направления, ориентированного на защиту библейских ценностей и евангелизацию — миссию. Лункин отмечает, что подобный подход характерен для ряда католических движений в Польше, Италии, Франции и США. Как и другие фундаменталисты, «Сорок сороков» активно действует именно в социальной сфере, однако не рассматривает социальное служение как «панацею».

Марлен Ларюэль относит движение «Сорок сороков» к числу групп, которые являются видимой верхушкой растущей, но непризнанной тенденции, основанной на примере США, направленной на реализацию права граждан на самозащиту.

Идеология

Мировоззрение лидера 

Кормухин, описывая быстрый рост рядов движения, отмечает, что «были правильно сформулировали вызовы». Среди этих формулировок важнейшее место занимает тезис «Россия может существовать только как православная страна».

Описанный выше тезис («вызов») Кормухин облекает в различные формулировки. В частности, по его словам, «Россия не может существовать вне Православия», в ином же случае она либо просто погибнет, либо распадётся на части, либо станет «исламским проектом», либо, наконец, «колонией Америки».

Комментируя это утверждение, Кормухин указывает на то, что все нынешние политологические теории говорят о способности народов выжить лишь при условии осуществления цивилизационного проекта, включающего не менее 300 миллионов человек. К таким проектам (или цивилизациям) можно отнести США, Китай и даже Евросоюз, Россия же со своими 145 миллионами, даже если брать её вместе с Казахстаном и Белоруссией, не может на этот статус претендовать. По мнению Кормухина, «включить механизмы выживания в глобальном смысле» может только православная вера, способная дать крепкие многодетные семьи и настоящих патриотов.

Патриотизм и национализм
Положительно относится к патриотизму, однако считает, что этот термин может иметь очень разное наполнение: «Все мы сейчас патриоты, но для каждого это понятие наполнено разными смыслами». Полагает невозможным ставить родину выше Бога. Утверждает, что в отсутствие веры в Бога «начинается винегрет» (возникает идейный хаос), при котором «каждый воюет за свою родину». Считает неприемлемым поставить национальное, этническое начало выше евангельского (см. ниже). Утверждает, что «православный не может быть националистом априори»: «12 апостолов были евреями, Иисус родился в еврейской семье».

Нетрадиционные религиозные течения
В начале 1990-х годов на Россию «спускались многие религиозные проекты», такие как протестантизм, сайентология, «Свидетели Иеговы», которые, хотя и втянули в свою деятельность отдельных лиц, в целом стали отвергаться обществом, поскольку русским свойственен «православный код»: «Их либо запрещало государство, либо они закрывались, либо уходили в подполье».
Неоязычество
Неоязычество — деструктивная технология, запущенная с целью подорвать «русский мир» изнутри, которая обладает бо́льшим потенциалом в сравнении с ранее упомянутыми «религиозными проектами»: «язычество включило другие коды, чем оно и опасно». Опасность языческого «проекта» обусловлена тем, что «определённые силы» сумели «найти близкий понятийный аппарат для молодёжи».

Неприемлем, в частности, такой факт: неоязычники, даже провозглашая, «что Православие — это хорошо, это вера предков», ставят евангельское начало ниже, чем национальное, этническое.

ЛБГТ и гей-пропаганда

Движение в лице его координатора Андрея Кормухина выступает за «жёсткие меры противодействия гей-пропаганде во всех её формах, а также против публичного использования символики ЛГБТ». При этом у движения, как заявляет его лидер, «к господам с нетрадиционной ориентацией ненависти нет», однако «есть ненависть к их греху, к тому, что они пропагандируют».

Программа «200 храмов»
Строительство храмов по «Программе 200» — дело чрезвычайной важности: «Каждый храм защищает границы наших морально-нравственных ценностей…» Противодействие строительству православных храмов — составная часть скоординированной деятельности:
Православие всех раздражает, в войну с Православием вкладываются огромные деньги. Организованные группы ездят по всей Москве и противодействуют строительству храмов.

Терроризм и насилие
Комментируя конфликт вокруг фильма «Матильда», заявил о неприемлемости насилия как способа разрешения разногласий.

Защита храмового строительства 
Участники движения устраивают на местах строительства храмов так называемые молитвенные стояния. По словам Андрея Кормухина, защита строительства храмов осуществляется «мягкой силой». При таком подходе на конфликтную площадку строительства храма «выходят ребята-спортсмены, гордость России» — чемпионы мира по силовым видам спорта:
И это сильно. Ребята никого не агитируют, они приезжают не подраться, не вступить в конфликт, а помолиться.

Одна из акций состоялась в октябре 2013 года: участники движения пришли на молитвенное стояние на Ходынское поле, чтобы выразить поддержку восстановлению храма в честь преподобного Сергия Радонежского.

По состоянию на февраль 2015 года, движение помогло со строительством приходских храмов четырнадцати общинам Москвы.

Противостояние на Торфянке 

Особое освещение СМИ получило противостояние в московском парке Торфянка.

Предпринятая 18 июня 2015 года попытка начать строительство храма превратила парк в арену противостояния. Попытка начать (при наличии соответствующих документов) на участке площадью 0,2 гектара строительство православного храма, предпринятая 18 июня 2015 года, превратила парк в арену противостояния, причём непосредственной причиной протестов стало распространение информации о незаконном характере строительства. Разделивший местных жителей между двумя лагерями конфликт районного масштаба приобрёл общемосковский характер и привлёк личное внимание патриарха Кирилла, который 24 июня 2015 года обратился к вовлечённым сторонам с призывом «к отказу от конфронтации».

Представители движения приняли активное участие в этом противостоянии, выступив в поддержку строительства.

Общественно-политические акции и заявления 
5 июня 2015 года в Москве на Воробьёвых горах представители «Сорока сороков» и других общественных движений сорвали акцию противников установки памятника князю Владимиру.

14 августа 2015 года представители православной общественности (включая координатора «Сорока сороков» Андрея Кормухина) выступили с резолюцией, в которой предложили ввести уголовную ответственность за «пропаганду гомосексуализма и других половых извращений», призвали ввести административную или уголовную ответственность за публичное использование символики ЛГБТ, попросили поддержать противоабортные инициативы.

Документ также содержит призыв к правоохранительным органам «принять меры» к ряду представителей партий «Яблоко» и КПРФ, ЛГБТ-движений, леворадикальных группировок. По мнению авторов резолюции, деятельность этих лиц носит противоправный характер и «направлена на борьбу с Церковью и со строительством храмов».

Протесты против фильма «Матильда» 

На 1 августа 2017 года движение провело в ряде городов России массовые акции против выхода на экраны фильма «Матильда». Депутат Госдумы Наталья Поклонская поддержала акцию активной агитацией, однако московское «молитвенное стояние» против фильма на территории храма Воскресения Христова в Кадашах, собравшее около тысячи человек, прошло без её участия. Ещё одно «молитвенное стояние» против фильма движение провело 12 августа.

РИА Новости сообщает, что 18 сентября 2017 года, согласно собственным данным движения, организованные им акции протеста в форме пикетов, крестных ходов и молебнов собрали около тысячи человек в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде и других городах России.

По словам Андрея Кормухина в интервью радиостанции «Свобода», движение ставит своей целью добиться, «чтобы фильм прошёл как можно в меньшем количестве кинотеатров, чтобы провокацию <…> увидело как можно меньшее количество людей». Помимо того, необходимо затруднить или предотвратить появление в будущем аналогичных «провокаций» и добиться от государственных чиновников более тщательного рассмотрения финансирования подобных проектов. Он считает важным, «чтобы государство услышало православных христиан» и приняло их в расчёт как одну из категорий избирателей, интересы которых необходимо учитывать. При этом он осудил те методы (угрозы, поджоги), которые использовала организация «Христианское государство — Святая Русь».

Противодействие «цветным революциям» 
По итогам первого всероссийского слёта координаторов движения, который 27—28 июля 2019 года прошёл в Свято-Богородичном Казанском мужском монастыре Самарской области, Андрей Кормухин объявил, что «православные патриотические организации, объединившись, должны поставить заслон так называемым „цветным революциям“».

Борьба против закона о «домашнем насилии» 
Движение «Сорок сороков» и его региональные отделения вошли в число организаций, которые подписали опубликованное в октябре 2019 года открытое письмо В. В. Путину, направленное против закона о «домашнем насилии», а 23 ноября 2019 года оно провело в Сокольниках митинг против этого закона.

Андрей Кормухин, известный жёстким неприятием законопроекта, предлагает для профилактики насилия в семье ввести в штат полиции семейных психологов и увеличить число кризисных центров.

Критика телеведущего Ивана Урганта 
В январе 2020 года движение «Сорок сороков» подвергло резкой критике и призвало лишить российского гражданства актёра и телеведущего Ивана Урганта. Причиной послужили шутки, которые прозвучали на Рождество в программе «Вечерний Ургант»: участники движения рассматривают их как глумление над Иисусом Христом и христианством. Движение призвало на уровне Конституции запретить двойное гражданство.

Ургант принёс свои извинения и сообщил, что создатели программы «не хотели никого обидеть»: Это была не самая удачная попытка пошутить в самый неподходящий для этого день.

Деятельность и заявления в период пандемии COVID-19

Петиция за открытие храмов на Пасху 2020 года 
После распоряжений властей Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области о закрытии храмов для посещения прихожанами (в связи с угрозой распространения COVID-19) движение 14 апреля 2020 года опубликовало петицию к президенту России Владимиру Путину и главам соответствующих регионов с требованием открыть православные храмы для верующих на Пасху. Петицию подписало более 40 тыс. человек за четыре дня.

Храмы на Пасху открыты не были.

Распространение конспирологических теорий и дезинформации 
В марте 2021 года радиостанция Deutsche Welle сообщила, что движение через свои каналы в социальных сетях распространяет посты, содержащие конспирологические теории происхождения COVID-19 и дезинформацию о вакцинах. Согласно радиостанции, социальная сеть ВКонтакте при попытке зайти в группу «Сорок сороков» выводила предупреждение о том, что «материалы сообщества могут быть опасны для здоровья».

Критика обязательной вакцинации 
В июне 2021 года лидер движения Андрей Кормухин заявил, что движение критикует «не вакцинацию, а то, как она проводится», и заявил о том, что заставлять прививаться нельзя, поскольку «принудительная вакцинация запрещена Нюрнбергским кодексом 1947 года», а вакцина, по его словам, экспериментальная и не исследована до конца.

Иные направления деятельности 
Проекты движения включают так называемые Сороченские встречи в Новоспасском монастыре (проводятся еженедельно), гуманитарную помощь жителям Донбасса, помощь паломникам во время поклонения святыням православного мира, организацию спортивных турниров и участие в них. Движение, изначально организованное как братство, в 2015 году создало Сестричество «Сорок сороков», которое ведёт социальную работу с детскими домами, бездомными и заключёнными.

Помощь паломникам 
Молодёжный отдел Московской городской епархии выразил благодарность ряду общественных организаций, включая движению «Сорок сороков» за помощь, оказанную во время пребывания в Георгиевском храме-памятнике десницы (кисти правой руки) святого великомученика Георгия Победоносца, доставленной с Афона в Москву к семидесятилетию Победы над фашизмом. Также была отмечена помощь представителей движения во время пребывания в Москве части мощей святителя Николая.

Культурные и спортивные мероприятия 
В частности, в 2013—2014 годах движение организовало два крупных культурно-спортивных праздника «Православие и спорт», участниками которых стали, среди прочих, известные спортсмены — чемпионы по единоборствам и другим силовым видам спорта.

В честь семидесятилетия Победы движение организовало автопробег и флэшмоб.

Гуманитарная помощь Донбассу 
13 августа 2015 года Интерфакс сообщил, что представители движения «Сорок сороков» доставят в Донбасс, конкретно в Горловку, несколько тонн гуманитарного груза, который, согласно пресс-службе движения, будет состоять из продуктов питания, медикаментов, средств гигиены и православной литературы. Груз планировалось доставить в Горловку через Донецк и Дебальцево.

Борьба против «деструктивных течений и сект» 
По утверждению координатора Андрея Кормухина, одна из целей возглавляемого им движения — «помочь людям вырваться из деструктивных течений и сект», в том числе из неоязычества. О важности профилактики неоязычества в спортивной и молодёжной среде, среди футбольных фанатов и в силовых ведомствах говорил и Владимир Носов.

Обвинения в экстремизме

Запрос Валерия Рашкина 
В августе 2015 года со страниц «Парламентской газеты» первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Валерий Рашкин, представляющий фракцию КПРФ, обратился к руководству ФСБ с запросом. В нём он заявил об использовании движением аббревиатуры СС и его тесных связях движения с радикальными экстремистскими группировками, включая футбольных фанатов; о радикальном характере самого́ движения и неонацистской идеологии многих его членов; о наличии многочисленных свидетельств граждан об угрозах физической расправы со стороны членов движения, а также наличии фото- и видеоматериалов, запечатлевших «насильственные действия физического характера в отношении активистов различных неполитических организаций».

Депутат, кроме того, высказал убеждение в том, что деятельность движения и его членов нарушает законодательство, подпадая под действие ряда статей Уголовного кодекса России, а также призвал к его ликвидации.

Через несколько дней в заочную полемику с Рашкиным со страниц той же газеты вступил координатор движения Андрей Кормухин, который, в частности, считает неубедительными обвинения в неонацизме, ссылаясь при этом на многонациональный характер движения.

Итоги и сам факт рассмотрения запроса депутата Рашкина освещения не получили.

Запрос Ирины Родниной и Оксаны Пушкиной (2017 год) 
Одним из откликов на поджоги в Петербурге, Екатеринбурге и в Москве (события августа—сентября 2017 года, которые связывают с протестами против фильма «Матильда»), стал депутатский запрос в ФСБ и МВД РФ со стороны депутатов Государственной думы Ирины Родниной и Оксаны Пушкиной: они просили проверить на экстремизм организации «Христианское государство» и «Сорок сороков». Депутаты считают, что организация «Христианское государство — Святая Русь» в своих интервью и публикациях открыто угрожает не одним лишь рядовым гражданам России и несогласным деятелям искусства, но и руководителям государства.

О том, что движение «Сорок сороков» готово к проверкам и настроено на полное сотрудничество с силовыми структурами, его лидер Андрей Кормухин сообщил порталу Znak.com, подчеркнув, что движение неоднократно осуждало экстремистские акции в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

Запрос Оксаны Пушкиной (2019 год) 
В конце ноября 2019 года Оксана Пушкина, обратившись к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву, попросила его проверить на экстремизм высказывания активистов движения. Последние ответили обращениями в Следственный комитет, ФСБ, Генпрокуратуру и МВД, требуя возбудить уголовное дело против Пушкиной за клевету и ложный донос.

Стилистика 
Название движения, основанно на старой русской поговорке о Москве, как городе «сорока сороков» церквей, однако сокращённо звучит как СС, что, по мнению Марлен Ларюэль, не является случайным совпадением. Ларюэль отмечает, что члены движения носят красные футболки с символом движения — русский богатырь, размахивающий мечом с православными церквями на заднем плане и лозунгом «Битва за жизнь». Вебсайт движения и его страницы в социальных сетях сочетают иконы и образы царской России с изображениями мускулистых и татуированных атлетов, некоторые из которых носят изображения свастики или символы, заимствованные у Ку-клукс-клана. Движение смогло привлечь футбольных фанатов, в том числе из клуба «Спартак», таких как Василий Степанов по прозвищу «Киллер», и Иван Катанаев.

Иные направления критики 
Марлен Ларюэль высказывала мнение, что движение «Сорок сороков», прибегая к помощи своих покровителей и пользуясь поддержкой церкви, сумело полностью интегрироваться в «экосистему режима». Андрей Кормухин принимал участие в ряде дискуссий о христианских ценностях в Государственной думе в 2017 году. Кормухин выступает в роли посредника между маргинальными радикальными фундаменталистами и истеблишментом патриарха, при этом не опасаясь властей. Движение привлекает в свои структуры молодёжь, которая потенциально заинтересована группами скинхедов или футбольными хулиганами, а также подталкивает своих православных сторонников к более активным действиям.

Один из пунктов критики движения выдвигается противниками храмового строительства, которые утверждают, что храмов и так достаточно, ходят в них редко, и они пустуют. Подобные доводы уязвимы для встречной критики.

Намерение движения вынести свою деятельность за пределы ограды храма также критикуют: оппоненты утверждают, что этот шаг противоречит светскому характеру государства, записанному в Конституции России (однако в то же время статья 28 Основного закона предусматривает право каждого распространять религиозные убеждения и действовать в соответствии с ними).

Выражение «сорок сороков» понимается представителями движения как указание на то, что в дореволюционной Москве было примерно 40 × 40 = 1600 храмов. Однако такой взгляд неверен, по статистике начала XX века число московских храмов было меньшим, отметил иеромонах Иов (Гумеров) ещё несколько лет назад. Данный фразеологизм вообще не означает какое-то конкретное число (см. также: Сорок сороков).

Петицию движения с требованием открыть для прихожан на Пасху храмы, закрытые в связи с пандемией COVID-19, подверг критике ряд московских священнослужителей.

Пояснения

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 «Организация на острие ножа» // Коммерсантъ, 22.01.2018 (интервью Андрея Кормухина, беседовали Павел Коробов и Иван Сухов)
 Лидер движения «Сорок сороков» предрекает чудовищную будущность // Правда.ру, 27.05.2020 (беседа Андрея Кормухина с главным редактором «Правды.ру» Инной Новиковой)
 Православные активисты предлагают альтернативу современному урбанизму // Правда.ру, 27.05.2020 (беседа Андрея Кормухина с главным редактором «Правды.ру» Инной Новиковой)

Общественные организации России
Православие в России
Православные храмы
Ультраправые в России